MU-2 bezeichnet
 Mitsubishi MU-2, ein japanisches Mehrzweckflugzeug

Mü 2 bezeichnet:
 Akaflieg München Mü 2, ein deutsches Segelflugzeug

Abkürzung